Huntemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Huntemüller, deutscher Baubeamter im 20. Jahrhundert 
 Otto Huntemüller (1878–1931), deutscher Arzt, Hygieniker, Sportmediziner und Hochschullehrer